

Prénom 
Anar est un prénom.

Autres 

Anar peut aussi désigner :
 anar, l'apocope des mots anarchiste et anarchisme ;
 Anar, un nain dans la mythologie nordique, cité dans la Völuspá ;
 Anar ou Anár , le Soleil dans l'univers imaginaire de l'écrivain britannique  ;
 Anar, le mot perse pour la grenade ; ce terme a été emprunté par beaucoup d'autres langues dont la langue turque, l'azéri, l'hindi ou le kurde ;
 Anar, le premier album solo de Markéta Irglová, sorti en 2011.

Référence